Hochflieger steht für:
 Fliegende Fische, veralteter Name für die Familie oder für eine ihrer Arten
 Hochflugtauben, eine Gruppe der Tümmlertauben
Siehe auch:

 Highflyer